Quero (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Belluno
Quero (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo